Die Saison 2007/08 der Oberliga Nord war die 52. und vorerst letzte Spielzeit der Fußball-Oberliga Nord in ihrer bisherigen Form sowie die 14. als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Nach Beendigung der Saison wurde sie aufgelöst und an ihre Stelle traten die früheren Verbandsligen Bremen-Liga, Oberliga Hamburg, Schleswig-Holstein-Liga und die Oberliga Niedersachsen mit zwei Staffeln, die den Oberliga-Status erhielten.

Die Meisterschaft sicherte sich Holstein Kiel mit vier Punkten Vorsprung auf Altona 93. Neben Kiel und Altona qualifizierten sich der SV Wilhelmshaven, die zweite Mannschaft von Hannover 96 und der BV Cloppenburg für die ab der Saison 2008/09 dreigleisige Regionalliga.

Der Tabellensiebte VfB Oldenburg und der Tabellenneunte FC Oberneuland spielten zusammen mit dem Meister der Hamburg-Liga sowie den beiden Staffelsiegern der Niedersachsenliga eine Relegationsrunde um einen weiteren Platz in der Regionalliga, bei der der FC Oberneuland ebenfalls den Aufstieg in die Regionalliga schaffte. Oldenburg verblieb in der Oberliga.

Alle anderen Mannschaften qualifizierten sich für die neu eingeführten Oberligen ihrer jeweiligen Landesverbände. Einen sportlichen Absteiger gab es nicht. Der SV Henstedt-Rhen trat in der folgenden Saison der Schleswig-Holstein-Liga bereits unter dem neuen Namen SV Henstedt-Ulzburg an, ehe er am 1. Januar 2009 auch rechtskräftig mit zwei weiteren Vereinen fusionierte.

Der Torschützenkönig wurde Sergei Zimin vom SV Wilhelmshaven mit 24 Toren.

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 Oberliga Nord 2007/08 bei fussballdaten.de
 Oberliga Nord 2007/08 bei weltfussball.de

2007
Fußballsaison 2007/08